Усора се може односити на:

 Усора (река), притока ријеке Босне, ријека у Републици Српској, БиХ
 Усора (област), средњовјековну област око ријеке Усоре
 Бановина Усора, средњовековна бановина у истоименој области
 Велика жупа Усора-Соли (НДХ), управна област у НДХ
 Општина Усора, општина у Федерацији БиХ, БиХ